Waimea River ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Waimea River (Kauaʻi) auf der Insel Kaua‘i, Hawaii
 Waimea River (Oʻahu) auf der Insel O‘ahu, Hawaii

in Neuseeland:
 Waimea Stream Nebenfluss des Mataura River in der Region Southland
 Waimea River (Tasman Bay) Fluss zur Tasman Bay in Neuseeland